Castra ima više značenja:
 Castra, Bergamo
 Castra, Firenze